Stawitzki ist der Familienname von:

 Carsten Stawitzki (* 1966), deutscher Admiral
 Kurt Stawitzki, oder Paul Stawitzki; richtig: Kurt Stawizki (1900–1959), deutscher Gestapobeamter, Kriminalrat und SS-Führer